Nasif Moisés Estéfano (Concepción, Tucumán, 18 de novembro de 1932 – Aimogasta, La Rioja, 21 de outubro de 1973) foi um piloto argentino de Fórmula 1 que correu entre 1960 e 1962; conseguindo se classificar apenas uma corrida em 1960. Ele era chamado El Turco ou El Califa por ser de ascendência libanesa.

Morte

El Turco Estéfano faleceu em uma corrida de Carreteras na cidade de Aimogasta, na província de La Rioja. Ele sofreu um acidente em uma curva. Ele tinha apenas 40 anos de idade.

Pilotos de Fórmula 1 da Argentina
Pilotos mortos em corrida